Santa Maria do Boiaçu é uma vila do município brasileiro de Rorainópolis, no interior do estado de Roraima. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população no ano de 2010 era de  habitantes. É a região menos populosa do município..

A vila é uma das 6 áreas não-indígenas que formam o espaço territorial de Rorainópolis (as outras são Martins Pereira, Nova Colina, Equador, Jundiá e o distrito-sede).

Acesso 
O acesso para Santa Maria do Boiaçu é feito através da rodovia federal BR-431. Considerada um ponto estratégico, a o governo do estado de Roraima está promovendo obras no local para a instalação de um aeroporto.

Ver também 
 Distritos do Brasil
 Distritos de Roraima

Distritos de Roraima